Soupiska AC Milán v ročníku 1997/1998 uvádí přehled hráčů fotbalového mužstva pod tehdejším názvem Milán AC a statistické údaje o nich v sezóně 1997/1998.

Soupiska a statistiky 

 poznámka : brankaři mají góly obdržené!!!

Během sezóny odešli

Edgar Davids - Juventus Turin

Jesper Blomqvist - AC Parma

Winston Bogarde - FC Barcelona

Během sezóny přišli

Steinar Nilsen - Tromsø

Leonardo - Paris St. Germain

Filippo Maniero - AC Parma

Maurizio Ganz - Inter Milan

Roberto Donadoni - New York Metrostars

Samir Beloufa - Cannes FC

1997
Fotbal v Itálii v roce 1997
Fotbal v Itálii v roce 1998